Ancillon ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Ancillon (1659–1715), französischer Jurist und Diplomat
 David Ancillon der Ältere (1617–1692), französischer, später Berliner reformierter Geistlicher
 David Ancillon der Jüngere  (1670–1723), deutscher reformierter Geistlicher
 Jean Pierre Frédéric Ancillon (1767–1837), preußischer Staatsmann, Philosoph und Erzieher des späteren Königs Friedrich Wilhelms IV.
 Louis Frédéric Ancillon  (1740–1814), deutscher reformierter Theologe und Philosoph